Callibracon är ett släkte av steklar. Callibracon ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Callibracon